Bridge City – census-designated place della Parrocchia di Jefferson, Louisiana (Stati Uniti d'America)
 Bridge City – città della Contea di Orange, Texas